Malomar Lund Edelweiss (Santa Cruz do Sul, 11 de janeiro de 1917 — Belo Horizonte, 6 de outubro de 2010) foi um sacerdote católico, psicanalista e hipnoterapeuta brasileiro.

Biografia 
Malomar Edelweiss formou-se em 1942 em Direito pela Faculdade de Direito de Porto Alegre e em 1948 recebeu a ordenação sacerdotal. Em 1952 tornou-se professor universitário no Rio Grande do Sul, na Faculdade Católica de Filosofia de Pelotas, trabalhando como filósofo e diretor. Interessou-se por Freud e aprofundou seus conhecimentos estudando psicanálise didática em Viena com o escritor Igor Caruso. Acreditava que a teoria psicanalítica fazia parte do acervo do conhecimento psicológico.

A atividade clínica de Malomar desenvolveu-se assimilando os procedimentos psicoterapêuticos de Milton Erickson, enfatizando o uso da hipnose na psicanálise. Em 1982 começou a praticar a hipnoanalise e a hipnoterapia, constatando que o transe hipnótico é instrumento valioso tanto para agilizar o acesso ao inconsciente,quanto para o aumento da eficácia dos processos terapêuticos psicossomáticos usados. E em 1956 deu início ao Círculo Brasileiro de Psicanálise no Rio Grande do Sul e na cidade de Belo Horizonte em 1963, fundou o Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, com três analisandos. Foi o primeiro analista didata de Minas Gerais, sendo considerado o fundador da Psicanálise nesse estado. Fundou o Curso e Grupo de Estudos de Hipnoterapia e Hipnoanálse, ainda em atividade em Belo Horizonte, para a formação de profissionais especializados no estudo da hipnose e na atividade clínica aliada ao seu emprego.

Obra 
Com Freud e a psicanálise, de volta à hipnose.

Bibliografia 
 ANTUNES, M. A. M. (Org.) ; CAMPOS, R. H. F. (Org.) ; CONDE, H. (Org.) ; GUEDES, Maria Do Carmo (Org.) ; MASSIMI, Marina (Org.) ; PACHECO FILHO, R. A. (Org.) ; GOMES, W. B. (Org.). Dicionário biográfico da psicologia no Brasil: Pioneiros (Edição Virtual). 2. ed. São Paulo, SP: BVS-PSI - Ministério da Saúde, 2007. v. 1.

Naturais de Santa Cruz do Sul
Psicanalistas do Brasil
História da psicologia